Села:
 Турове — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Турове — Харківська область, Золочівський район
 Турове — Чернігівська область, Семенівський район